Полномо́чие — абстрактный объект системы безопасности, присутствие которого в контексте процесса разрешает выполнение некоторого действия над защищённым объектом, а отсутствие — запрещает.

Обычно процессы наделяются полномочиями в зависимости от того, кто является владельцем процесса, то есть процесс получает права пользователя, который его запустил.

У пользователей, имеющих определенные роли, есть определенные полномочия, то есть полномгчия могут устанавливаться в зависимости от роли.

Распределение полномочий называется разграничением доступа.

Идентификация — это определеное полномочий пользователя при входе в систему, а регистрация — это изменение полномочий субъекта.

Виды 
Полномочия бывают:
 автоматическими
 предоставленными
 запрашиваемыми

Unix 
В Unix-подобных системах суперпользователь обладает всеми полномочиями.

Литература 
 Иртегов Д. В. Введение в операционные системы. — 2-е изд., перераб. и доп. — : БХВ-Петербург, 2008. — 1040 с.
 В. Л. Цирлов Основы информационной безопасности автоматизированных систем: краткий курс. — Феникс, 2008. — 
 Котухов М. М., Марков А. С. Законодательно-правовое и организационно-техническое обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. — 1998. — 158 с.

Информационная безопасность